Посёлок участка Откормсовхоза — упразднённый в 1981 году посёлок Истякского сельсовета Янаульского района БАССР.

География 
Находился в 16 км от райцентра (г. Янаул) и станции Янаул, в 9 км от центра сельсовета — д. Истяк.

История 
Ликвидирован согласно Указу Президиума ВС Башкирской АССР от 14.09.1981 N 6-2/327 «Об исключении некоторых населенных пунктов из учётных данных по административно-территориальному делению Башкирской АССР».

Население 
На 1972 год проживали преимущественно башкиры.

Литература 
Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 июля 1972 года. — Изд. 6-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1973. 387 стр. С.312.

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 1981 году
Исчезнувшие населённые пункты Янаульского района